Barta László
Barta László (1929–2002) politikus, ogy. képviselő, Szolnok tanácselnöke
Barta László (1936–2009) levéltáros, helytörténész
Barta László (1944) élelmiszeripari üzemmérnök
Bartha László
Bartha László (1902–1989) politikus, országgyűlési képviselő
Bartha László (1908–1998) Kossuth-díjas festőművész, grafikus
Bartha László (1919–2003) állatorvos
Bartha László (1925–1982) atléta, olimpikon
Bartha László (1931) fizikus
Bartha László (1934) építész
Bartha László (1945) Gábor Dénes-díjas vegyészmérnök, professor emeritus, nyugalmazott tanszékvezető
Bartha László (1961) politikus, ogy. képviselő
Bartha László (1987) labdarúgó
Bartha László (1987) atléta